Rychtařík je české příjmení. Ženskou variantou je Rychtaříková.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 František Rychtařík (1945–2008) – český producent a vydavatel 
 Jitka Rychtaříková (* 1949) – česká demografka

Související články 
 Rychtář

Česká příjmení